Friedrich Meinecke – storico tedesco
 Tore Meinecke – ex tennista tedesco
 Ulla Meinecke – cantante e scrittrice tedesca